Зонтекомапа има више значења:

 Зонтекомапа (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Зонтекомапа (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Зонтекомапа, Ла Агвита (Тулсинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику